Корал де Пиједра има више значења:

 Корал де Пиједра, Аурелио Гаљегос (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Корал де Пиједра, Лас Вегас (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Корал де Пиједра, Есперанза (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Корал де Пиједра, Асијенда (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Корал де Пиједра (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Корал де Пиједра (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Корал де Пиједра (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Корал де Пиједра (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Корал де Пиједра (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Корал де Пиједра (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Корал де Пиједра (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Корал де Пиједра (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Корал де Пиједра (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Корал де Пиједра (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Корал де Пиједра (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Корал де Пиједра (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Корал де Пиједра (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Корал де Пиједра (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Корал де Пиједра (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Корал де Пиједра (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Корал де Пиједра (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Корал де Пиједра (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корал де Пиједра (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корал де Пиједра (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корал де Пиједра (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корал де Пиједра (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корал де Пиједра (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корал де Пиједра (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Корал де Пиједра, Ел Лимонсито (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Корал де Пиједра (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Корал де Пиједра (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Корал де Пиједра (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Корал де Пиједра (Консепсион Буенависта), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједра (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједра (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједра (Сан Андрес Пастлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједра (Сан Мигел Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједра (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједра (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједра (Санта Марија Пењолес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједра (Сантијаго Какалостепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједра (Сантијаго Искуинтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједра (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједра (Сантијаго Минас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједра (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Корал де Пиједра (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Корал де Пиједра (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Корал де Пиједра (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Корал де Пиједра, Коралиљо (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Корал де Пиједра (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Корал де Пиједра (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Корал де Пиједра (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику